De finale van de Copa del Rey van het seizoen 2009/10 werd gehouden op 19 mei 2010 in Camp Nou in Barcelona. Sevilla FC  nam het op tegen Atlético Madrid. Sevilla won met 2-0 en mocht zijn vijfde beker in ontvangst nemen.

Wedstrijd

2010
Sevilla FC
Atlético Madrid
Voetbal in 2010
Sportevenement in Barcelona